Obywatelski Blok Samorządowy
 Open Broadcaster Software